GNF 1 (1996/1997) był 41. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytuł obroniła drużyna Raja Casablanca.

Tabela końcowa

Król strzelców 
17 goli – Anane (AS Salé)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej
1996 w Maroku
1997 w Maroku